Idiotentest steht für:

 Idiotentest, umgangssprachlich für eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung
 Idiotentest (Film), deutsche Komödie von Thomas Nennstiel (2012)